Die Serie A 1955/56 war die 24. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Begonnen hat die Saison am 18. September 1955. Der letzte Spieltag war am 3. Juni 1956. Als Aufsteiger kamen Lanerossi Vicenza und Calcio Padova aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete die ACF Fiorentina und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Florenz. In die Serie B absteigen mussten Novara Calcio und Pro Patria Calcio.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1955/56
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1955
Fußballsaison 1955/56